18. Mistrzostwa Świata w Kolarstwie Górskim – zawody sportowe, które odbyły się w dniach 3 września - 9 września 2007 roku w Fort William w Wielkiej Brytanii.

Wyniki

Tabela medalowa

Linki zewnętrzne 
  

Mistrzostwa świata w kolarstwie górskim
2007 w kolarstwie
2007 w Szkocji
Kolarstwo w Wielkiej Brytanii